Лилиенберг — фамилия. Известные носители:

 Лилиенберг, Матс (род. 1969) — шведский футболист.
 Лилиенберг, Юхан Георг (1713—1798) — шведский политический и государственный деятель.